RL Abruzzo-Molise 1, Telesirio, Telesirio B e Mediasix sono quattro dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Abruzzo-Molise 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Telesirio e Telesirio B appartengono a Telesirio.Mediasix appartiene a TV Sei e Telesirio.

Copertura 
RL Abruzzo-Molise 1 è una rete di primo livello disponibile in tutto l'Abruzzo.Telesirio è una rete di secondo livello disponibile nella provincia dell'Aquila.Telesirio B è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Chieti e Pescara.Mediasix è una rete di secondo livello disponibile nella provincia dell'Aquila.

Frequenze 
RL Abruzzo-Molise 1 trasmette sul canale 29 della banda UHF IV nella provincia dell'Aquila e sul canale 32 della banda UHF IV in tutto l'Abruzzo eccetto la provincia dell'Aquila.Telesiriotrasmette sul canale 22 della banda UHF IV nella provincia dell'Aquila.Telesirio B trasmette sul canale 42 della banda UHF V nelle province di Chieti e Pescara.Mediasix trasmette sul canale 31 della banda UHF IV nella provincia dell'Aquila.

Servizi

Canali televisivi (RL Abruzzo-Molise 1)

Canali televisivi (Telesirio)

Canali televisivi (Telesirio B)

Canali televisivi (Mediasix)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive dell'Abruzzo